Fabulous Fab est un surnom qui se réfère à :
Fabien Barthez, footballeur français ;
Fabrice Santoro,  joueur français de tennis ; 
Fabrice Tourre, un opérateur de marché français.
Fabien Claude, un biathlète français.